Ранняя история радио представляет из себя историю технологии производства инструментов, использующих радиоволны. Многие люди внесли свой вклад в теоретический и практический прогресс в этой области. Развитие радио началось с «беспроводной телеграфии». Более поздняя история радио всё чаще включает в себя вопросы вещания.

Краткое изложение

Изобретение 
Идее беспроводной связи предшествовало открытие «радио» с экспериментами с «беспроводным телеграфом» с помощью индуктивной и емкостной индукции и передачи информации через землю, воду и даже железнодорожные пути с 1830-х годов. Джеймс Клерк Максвелл показал в теоретической и математической форме в 1864 году, что электромагнитные волны могут распространяться через свободное пространство. Вполне вероятно, что первая преднамеренная передача сигнала посредством электромагнитных волн была выполнена в эксперименте Дэвида Эдварда Хьюза в 1880-х годах, хотя в то время это рассматривалось как индукция. В 1886 году немецкий физик Генрих Рудольф Герц доказал, что быстрые изменения электрического тока могут быть спроецированы в пространство в виде радиоволн, подобных свету и теплу.

После обнаружения этих «волн Герца» многие ученые и изобретатели экспериментировали с беспроводной связью, некоторые пытались разработать систему связи, умышленно используя эти новые «волны Герца», некоторые - нет. Теория Максвелла показывает, что свет и электромагнитные волны - одни и те же явления на разных длинах волн. Это привело таких «максвелловсих» ученых, как Джон Перри, Фредерик Томас Троутон и Александр Троттер к предположению, что они будут аналогичны оптической сигнализации, и сербского инженера Николу Теслу к мнению об этих волнах как о бесполезных для общения, так как «свет» не может передаваться дальше прямой видимости.

В 1892 году английский физик Уильям Крукс писал о вариантах беспроводного телеграфа на основе волн Герца, а в 1893 году Тесла предложил систему передачи информации и беспроводной энергии. Амос Долби, сэр Оливер Лодж, Реджинальд Фессенден и А. С. Попов были причастны к разработке теории, связанной с передачей и приемом электромагнитных волн для своих собственных теоретических работ или в качестве потенциального средства связи.

За несколько лет, начиная с 1894 года, итальянский изобретатель Гульельмо Маркони построил первую законченную коммерчески успешную систему беспроводного телеграфа на основе переносимых по воздуху волн (радиопередача). Маркони продемонстрировал удобство применения радио в военных и судоходных целях и запустил компанию для развития и распространения радиокоммуникационных услуг и оборудования.

XIX век 
Значение и использование слова «радио» развивалось параллельно с достижениями в области связи и может рассматриваться как три отдельных этапа: электромагнитные волны и экспериментирование, беспроводная связь и техническое развитие, радиовещание и коммерциализация. В докладе 1864 года, опубликованном в 1865 году, Джеймс Максвелл представил электромагнитную теорию света с математическими доказательствами, согласно которой свет представляет собой не что иное, как электромагнитные волны. В 1886-1888 годах Генрих Герц провел серию экспериментов, которые доказали существование электромагнитных волн Максвелла, используя частоту, которая позже будет называться радиодиапазоном. Многие изобретатели, инженеры, разработчики и бизнесмены создавали устройства, основанные на собственном понимании этих и других явлений, причём некоторые из них предшествовали открытиям Максвелла и Герца. Таким образом, «беспроводная телеграфия» является плодом научных изысканий целой группы людей, и никого из них нельзя в полной мере назвать изобретателем радио. Однако в то время радиоволны использовались лишь для эффектных лабораторных демонстраций. Коммерциализация радио заняла несколько десятилетий и потребовала усилий многих экспериментаторов.

Примечания 

Радио